Vasoactieve intestinale peptide (ook: vasoactieve intestinale polypeptide), een peptide dat werkt als neurotransmitter in het gastro-intestinaal stelsel
VIP (band), een Hongaarse popgroep
VIP (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Vip (persoon), very important person, een zeer belangrijk persoon
VIP (studievereniging), de studievereniging van de opleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Vooruitstrevende Integratie Partij, een Nederlandse politieke partij
Vrije Indische Partij, een voormalige Nederlandse politieke partij